Плей-оф Кубка Стенлі 2021 — стартував після регулярного чемпіонату 15 травня 2021 та фінішував 7 липня 2021.

Учасники плей-оф 
Клуби, що кваліфікувались до плей-оф:

Центральний дивізіон 
 Кароліна Гаррікейнс, чемпіон Центрального дивізіону – 80 очок
 Флорида Пантерс – 79 очок
 Тампа-Бей Лайтнінг – 75 очок
 Нашвілл Предаторс – 64 очка

Східний дивізіон 
 Піттсбург Пінгвінс, чемпіон Східного дивізіону – 77 очок 
 Вашингтон Кепіталс – 77 очок 
 Бостон Брюїнс – 73 очка
 Нью-Йорк Айлендерс – 71 очко

Північний дивізіон 
 Торонто Мейпл Ліфс, чемпіон Північного дивізіону – 77 очок 
 Едмонтон Ойлерз – 72 очка
 Вінніпег Джетс – 63 очка
 Монреаль Канадієнс – 59 очок

Західний дивізіон 
 Колорадо Аваланч, чемпіон Західного дивізіону, Кубок Президента – 82 очка
 Вегас Голден Найтс – 82 очка
 Міннесота Вайлд – 75 очок 
 Сент-Луїс Блюз – 63 очка

Плей-оф

Перший раунд

Другий раунд

Півфінали

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Бомбардири 
Топ-десять найкращих бомбардирів плей-оф.

Воротарі 

Скорочення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, В = виграшів, П = поразок, ПО = поразок в овертаймі, ГП = пропущених шайб, СП = в середньому пропущено шайб, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути

Примітки

Посилання 
 Плей-оф на hockey-reference.com 
 Плей-оф Кубка Стенлі 2021 

Сезон НХЛ 2020—2021